Панько — українське прізвище

 Панько Андрій Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Панько Андрій Мефодійович (1901—1921) — громадський діяч, секретар української громади Керчі у період Українських національно-визвольних змагань.
 Панько Микола Леонідович ( 1951) — український різьбяр,
 Панько Семен Іванович (1920—1976) — український поет, прозаїк, перекладач, публіцист.
 Панько Юрій (1933—2017) — словацький лінгвіст, прибічник відокремлення русинської мови від української.
 Панько Юрій Сергійович (1913—?) — український радянський архітектор. 

Панько — українське ім'я, зменшувальна форма «Пантелеймона»

 Панько Куліш (1819—1897) — український письменник, поет, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач.

Українські прізвища
Українські імена